Периферія (від  — окружність) в широкому сенсі слова — околиця, зовнішня частина чого-небудь, протиставлена ​​центру: 
Периферія в комп'ютерній техніці — сукупність зовнішніх пристроїв 
 Периферія (Греція) — назва найбільшої одиниці адміністративного поділу Греції (також в українській мові використовуються терміни «область», «адміністративний округ» та «регіон») 
Периферія (альбом) — альбом рок-гурту «ДДТ», записаний у 1984 в Уфі
Periphery — американська група, виконує музику у стилі прогресив-метал, мат-метал

Див. також  
 Модель «центр-периферія» в економічній географії — модель регіонального розвитку. 
 Периферична нервова система в анатомії — частина нервової системи за межами головного та спинного мозку. 
 Периферійне сканування в цифровій техніці — вид структурного тестування напівпровідникової друкованої плати.